Флаг Теркса и Ка́йкоса принят 7 ноября 1968 года. Подобен флагам других колоний и зависимых территорий Великобритании. Представляет собой синий (английский) кормовой флаг — синее полотнище с флагом Великобритании в крыже; щит (соответствующий гербу Тёркс и Кайкос) жёлтого цвета с изображениями раковины, лобстера и кактуса.

В качестве флага гражданского флота может использоваться аналогичный флаг с полотнищем красного цвета.

Другие флаги 

Флаг
Флаги Великобритании